

Santas cristãs mártires 
 Engrácia de Saragoça — virgem nascida em Braga 
 Engrácia de Segóvia 
 Engrácia de Braga — virgem nascida em Braga

Edifícios 
 Panteão Nacional — antiga Igreja de Santa Engrácia, em Lisboa
 Igreja de Nossa Senhora da Porciúncula — também conhecido como Igreja Paroquial de Santa Engrácia, em Lisboa

Topónimos 
 Santa Engrácia (Lisboa) — antiga freguesia de Lisboa
 Santa Engracia del Jubera — município espanhol de La Rioja
 Santa Engrácia (Lisboa), subdivisão da freguesia de São Vicente, no concelho de Lisboa.
 Sainte-Engrâce — comuna francesa da Aquitânia

Outros usos 
 Barão de Santa Engrácia — presidente da Câmara Municipal de Lisboa e da Comissão Central 1.º de Dezembro de 1640

Desambiguações de santos
Desambiguações de templos
Desambiguações de topônimos